Summer Vacation in SMTown.com  es un álbum del 2002 para el SM Town. Este es el primer álbum de vacaciones de verano de SM Entertainment. Dos nuevos grupos se unen a este álbum: el grupo de 5 chicos Black Beat y el grupo de 3 chicas Shinvi. También es el último álbum de vacaciones de S.E.S..

Lista de canciones
 Blue - Kangta
 내일이 찾아오면 - Moon Hee Jun
 Summer Vacation - SM Town
 Brand New Weekend - S.E.S.
 HERO - Shinhwa
 Forever - Fly to the Sky
 My Boy - BoA
 With 4 U (미안해... 고마워) - Dana
 Make It High - Black Beat
 One Summer Dream - M.I.L.K
 Irv (사랑해요....) - Moon Hee Jun
 여름날의 추억 - Kangta
 Summer in Love - Shinvi
 Amazing Kiss - BoA
 Just A Feeling (New Generation Remix) - S.E.S.

Foto
Portada del álbum Summer Vacation in SMTown.com

Referencias

Enlaces externos 
SM Entertainment

Álbumes de 2002
Álbumes de SM Entertainment